Троя, Іліо́н () — стародавнє місто на північно-західному узбережжі Малої Азії.
 Троя — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа.
 Троя — замок у місті Прага доби бароко (арх. Жан Матьє, 1678—1685 рр.).
 Троя — неофіційна назва історичної місцевості та житлового масиву міста Києва.
 Троя — місто в штаті Алабама, США.
 Троя — карстова печера в Архангельській області, на Біломорсько-Кулойському плато.
 «Троя» — фільм 2004 року.
 «Троя» — озброєне угруповання у складі ДНР.